Ахемен (др.-перс. Haxāmaniš; убит в 459 году до н. э.) — сатрап Египта в 484—459 годах до н. э. из династии Ахеменидов, сын персидского царя Дария I.

Биография 
По свидетельству Геродота и Диодора, Ахемен был одним из сыновей персидского царя Дария I. Но по сведениям Ктесия, считающимися ошибочными, отцом Ахемена был Ксеркс I.

После подчинения Ксерксом Египта в 484 году до н. э. Ахемен был назначен его сатрапом. Ахемену было поручено управлять этой богатой, но склонной к мятежам страной, со всей строгостью, чтобы не допустить нового восстания против власти персов.

Ахемен принимал активное участие в греко-персидских войнах, возглавляя египетский флот. После битвы при Фермопилах бывший спартанский царь Демарат посоветовал Ксерксу направить к берегам Лаконии часть кораблей для того, чтобы вынудить спартанцев отказаться от поддержки афинян. Однако Ахемен, не доверяя Демарату, высказался против такого предложения. Ахемен убеждал своего царственного брата не разъединять сухопутные и морские силы персов, чтобы они, действуя совместно, могли при необходимости помогать друг другу. Ксеркс прислушался к Ахемену.

В 460-х годах, уже во времена правления Артаксеркса I, несмотря на все усилия Ахемена по поддержанию порядка, в Египте вспыхнуло новое восстание, на этот раз возглавляемое ливийским князем Инаром и Амиртеем из Саиса. Египтян поддерживали афиняне. Восставшим удалось подчинить Дельту, но персы продолжали удерживать Верхний Египет и столицу страны Мемфис. Ахемен, собрав значительные воинские силы, выступил против мятежников. В битве при Папремисе, произошедшей в 459 году до н. э., персы после первоначального успеха потерпели сокрушительное поражение, а сам Ахемен пал в бою. Его тело было отправлено Артаксерксу.

Литература 
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XI.71.3 — 6, XI.74.1 — 4)
 Геродот. История (III.12, VII.7, 97, 234—237)
 Ктесий.  (32-33, 35-36)
 Дандамаев М. А. «Политическая история Ахеменидской державы».

Ссылки 
 Энциклопедия Ираника: ACHAEMENES 

Ахемениды
Правители Египта
Ахеменидские сатрапы
Правители Азии V века до н. э.
Военачальники Ахеменидов
Военачальники V века до н. э.
Участники греко-персидских войн
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах